Ка́менск — имя собственное.

Россия 
 Каменск — деревня в Суражском районе Брянской области.
 Каменск — посёлок городского типа в Кабанском районе Бурятии.
 Каменск — посёлок в Павловском районе Воронежской области.
 Каменск — посёлок в Чунском районе Иркутской области.
 Каменск — деревня в Енисейском районе Красноярского края.

 Каменск-Уральский — город в Свердловской области России (до 1940 назывался «Каменск»).
 Каменск-Шахтинский — город в Ростовской области России.

См. также 
 Каменка
 Каменская
 Каменский
 Каменское (значения)
 Каменьск
 Каминьск
 Каминьско